The Spy, film muet américain d'Otis Turner (1911)
 The Spy, chanson du groupe The Doors (1970)
 The Spy, film norvégien de Jens Jønsson (2019)
 The Spy, mini-série française (2019-2020).